Grand Prix Series 2015 – GPS 3 – trzeci turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2015, który odbył się w dniach 11–12 lipca 2015 roku na Sandy Park w Exeter.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Sandy Park zawody były trzecim turniejem sezonu 2015 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do półfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju.

Przeturniejowi faworyci, reprezentanci Francji, triumfowali zarówno w tych zawodach, jak i całym cyklu.

Bilety na jeden dzień kosztowały 10 GBP, na oba zaś – wraz z wejściówką na piątkową imprezę – 25 GBP. Zawody były dostępne m.in. w stacjach Sky Sports i Canal+ Sport, były także transmitowane w Internecie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

G
2015 w Anglii
Sport w Exeter
Rugby union w Anglii